Соревнования по бегу на 100 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 12—13 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 4 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 5 забегах вышли 37 легкоатлеток.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 100 метров у женщин состоялся 13 августа 2014 года. Старт лучше всех получился у Мириам Сумаре из Франции, однако уже на середине дистанции её догнала голландка Дафне Схипперс, отлично отработавшая заключительные метры и ставшая чемпионкой Европы с результатом 11,12. Действующая чемпионка Европы на этой дистанции Ивет Лалова, неплохо смотревшаяся в предварительных раундах, осталась только пятой. Что же касается победительницы, то спринт — не главная её специализация. Основной вид Схипперс — семиборье, в нём она годом ранее стала бронзовым призёром чемпионата мира в Москве, набрав 6477 очков.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег на 100 метров на чемпионатах Европы по легкой атлетике